Новайш () — португальська власна назва.

Топоніми

Новайш (Бразилія) — муніципалітет.

Новайш (Португалія) — парафія.